Колодежно — название населённых пунктов на Украине:

 Колодежно — село в Ковельском районе Волынской области.
 Колодежно — село в Романовском районе Житомирской области.
 Колодежно — село в Шишацком районе Полтавской области.

См. также 
 Колодяжно — село в Кобелякском районе Полтавской области.